Хейстингс може да се отнася за:
 Хейстингс, град в Англия
 Хейстингс (Небраска), град в Съединените щати
 Боб Хейстингс (1925-2014), американски актьор